{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (74201) - || 1998 RR55 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74202) - || 1998 RL56 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74203) - || 1998 RN56 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74204) - || 1998 RH58 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74205) - || 1998 RS58 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74206) - || 1998 RY58 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74207) - || 1998 RJ59 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74208) - || 1998 RD60 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74209) - || 1998 RJ60 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74210) - || 1998 RX60 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74211) - || 1998 RO65 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74212) - || 1998 RS66 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74213) - || 1998 RD67 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74214) - || 1998 RO68 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74215) - || 1998 RV68 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74216) - || 1998 RX70 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74217) - || 1998 RB73 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74218) - || 1998 RW73 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74219) - || 1998 RM78 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74220) - || 1998 RX78 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74221) - || 1998 RU80 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74222) - || 1998 RZ80 || 15 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74223) - || 1998 RD81 || 15 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74224) - || 1998 SX1 || 16 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (74225) - || 1998 SR9 || 17 september 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (74226) - || 1998 SZ12 || 21 september 1998 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (74227) - || 1998 SR13 || 23 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (74228) - || 1998 SJ15 || 16 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74229) - || 1998 SE18 || 17 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74230) - || 1998 SN23 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74231) - || 1998 SS24 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74232) - || 1998 ST26 || 24 september 1998 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| (74233) - || 1998 SU35 || 24 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (74234) - || 1998 SW36 || 20 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74235) - || 1998 SF42 || 27 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74236) - || 1998 SC47 || 25 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74237) - || 1998 SX47 || 26 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74238) - || 1998 SM48 || 27 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74239) - || 1998 SP48 || 27 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74240) - || 1998 SY52 || 30 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74241) - || 1998 SM54 || 16 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74242) - || 1998 SY54 || 16 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74243) - || 1998 SR55 || 16 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74244) - || 1998 SS57 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74245) - || 1998 SO59 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74246) - || 1998 SS62 || 23 september 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (74247) - || 1998 SR64 || 20 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (74248) - || 1998 SS64 || 20 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (74249) - || 1998 SB65 || 20 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (74250) - || 1998 SN65 || 20 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (74251) - || 1998 SV66 || 20 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (74252) - || 1998 SS72 || 21 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (74253) - || 1998 SR74 || 21 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (74254) - || 1998 SA75 || 21 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (74255) - || 1998 SL76 || 19 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74256) - || 1998 SS77 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74257) - || 1998 SR79 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74258) - || 1998 SY79 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74259) - || 1998 SC80 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74260) - || 1998 SS80 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74261) - || 1998 SO84 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74262) - || 1998 SO87 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74263) - || 1998 SH89 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74264) - || 1998 SS93 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74265) - || 1998 SQ95 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74266) - || 1998 SH102 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74267) - || 1998 SY107 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74268) - || 1998 SK109 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74269) - || 1998 SQ109 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74270) - || 1998 SR110 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74271) - || 1998 SK111 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74272) - || 1998 SC112 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74273) - || 1998 SL113 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74274) - || 1998 SZ116 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74275) - || 1998 SB117 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74276) - || 1998 SZ118 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74277) - || 1998 SE119 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74278) - || 1998 SR119 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74279) - || 1998 SC123 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74280) - || 1998 ST124 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74281) - || 1998 SE126 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74282) - || 1998 SC128 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74283) - || 1998 SJ130 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74284) - || 1998 SV130 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74285) - || 1998 SR131 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74286) - || 1998 SX132 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74287) - || 1998 SS133 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74288) - || 1998 SG134 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74289) - || 1998 SX135 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74290) - || 1998 SQ136 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74291) - || 1998 SU136 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74292) - || 1998 SW138 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74293) - || 1998 SF140 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74294) - || 1998 SG140 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74295) - || 1998 SR147 || 20 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (74296) - || 1998 SV147 || 20 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (74297) - || 1998 SZ147 || 20 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (74298) - || 1998 SG152 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74299) - || 1998 SQ152 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74300) - || 1998 SA153 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten